Timothy Kane Sheehy, dit Tim Sheehy, (né le  à International Falls, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Tim est le frère de Neil Sheehy.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures nord-américaine qui a commencé dans l'Association mondiale de hockey à la saison 1972-1973 jusqu'en 1980.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1967-1968 || Eagles de Boston College || ECAC ||30 ||27 ||30 ||57 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Eagles de Boston College || ECAC ||26 ||19 ||41 ||60 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Eagles de Boston College || ECAC ||24 ||28 ||40 ||68 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Équipe Nationale des États-Unis || International ||40 ||23 ||34 ||57 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Équipe Olympique des États-Unis || International ||41 ||37 ||42 ||79 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||78 ||33 ||38 ||71 ||30 ||15 ||9 ||14 ||23 ||13
|-
|1973-1974 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||77 ||29 ||29 ||58 ||22 ||7 ||4 ||2 ||6 ||4
|-
| rowspan="2"|1974-1975 || Whaler de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||52 ||21 ||13 ||34 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Oilers d'Edmonton || AMH ||28 ||8 ||20 ||28 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Oilers d'Edmonton || AMH ||81 ||34 ||31 ||65 ||17 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
| rowspan="2"|1976-1977 || Oilers d'Edmonton || AMH ||28 ||15 ||8 ||23 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Bulls de Birmingham || AMH ||50 ||26 ||21 ||47 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|1977-1978 || Bulls de Birmingham || AMH ||13 ||4 ||2 ||6 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Whaler de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||25 ||8 ||11 ||19 ||14 ||13 ||1 ||3 ||4 ||9
|-
|1977-1978 || Red Wings de Kansas City || LCH ||16 ||2 ||6 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Red Wings de Détroit || LNH ||15 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Indians de Springfield || LAH ||49 ||9 ||19 ||28 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Mohawks de l'Utica || NEHL ||21 ||14 ||12 ||26 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Indians de Springfield || LAH ||52 ||25 ||21 ||46 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Whalers de Hartford || LNH ||12 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Stingers de Cincinnati || LCH ||10 ||4 ||5 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|433 ||178 ||173 ||351 ||158 ||39 ||16 ||21 ||37 ||26

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1948
Naissance dans le comté de Koochiching
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Bulls de Birmingham (AMH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Whalers de Hartford
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain